van den Goorbergh ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen van den Goorbergh (* 1969), niederländischer Motorradrennfahrer
 Patrick van den Goorbergh (* 1965), niederländischer Motorradrennfahrer
 Piet van den Goorbergh, niederländischer Motorradrennfahrer
 Wim van den Goorbergh (* 1948), niederländischer Ökonom und Bänker
 Zonta van den Goorbergh (* 2005), niederländischer Motorradrennfahrer